Abu l-Qasim Ali – Emiro di Sicilia
 Abū l-Qā´sim az-Zahrāwī – chirurgo